Pozzo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pozzo (ort i Italien, Umbrien), Provincia di Perugia, 
 Pozzo (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, lat 45,85, long 12,61), 
 Pozzo (ort i Italien, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Pordenone, lat 46,05, long 12,89), 
 Pozzo (ort i Italien, Marche), Provincia di Macerata, 
 Pozzo (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Alessandria, 
Barcellona Pozzo di Gotto (), en stad i provinsen Messina, Sicilien,

Efternamn 

 Andrea Pozzo (1642, Trento  1709, Wien), en italiensk målare, arkitekt, och konstteoretiker
 Carlo Andrea Pozzo di Borgo (1764, Alata  1842), en korsikansk greve och rysk diplomat
 Cassiano dal Pozzo (1588, Turin  1657, Rom), en italiensk konstsamlare och mecenat
 Maria Vittoria (Carlotta Enrichetta Giovanna) del Pozzo della Cisterna (1847, Paris  1876, Sanremo), drottning av Spanien och prinsessa av Italien; gift med kung Amadeus I av Spanien
 Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397  1482), en italiensk geograf och astronom
 Vittorio Pozzo (1886, Turin  1968), en italiensk fotbollstränare

 

Robotskapade Italienförgreningar